Индийский штат Мегхалая включает в себя 7 округов.

Список округов

Ссылки 
 Официальный сайт штата Мегхалая